La basilique Notre-Dame du Cap est une célèbre église située à Cap-de-la-Madeleine, un quartier de Trois-Rivières au Québec. 
La revue Notre-Dame du Cap est une revue chrétienne canadienne du diocèse de Trois-Rivières.
L'église Notre-Dame du Cap fait partie d'un sanctuaire catholique de pèlerinage situé à Cap Espichel (Portugal) où la Vierge Marie serait apparue en 1410.